Чемпіонат Футбольної ліги Англії 2018-19 років (, через спонсорські причини згадується як ) став третім сезоном EFL Championship під його поточною назвою, і двадцять сьомим сезоном з його поточною структурою ліги. Норвіч Сіті були коронованими чемпіонами в останній день, після перемоги 2-1 над Астон Віллою.

Команди

Турнірна таблиця

Плей-оф

Результати

Бомбардири

Примітки 

Футбольна ліга
2018 у футболі
2019 у футболі